Ат-Кюеле () — топоним (основной тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°58’с. ш. 134°10’в. д.
 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°36’с. ш. 135°43’в. д.
 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°21’с. ш. 126°21’в. д.
 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°21’с. ш. 126°13’в. д.
 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°25’с. ш. 109°28’в. д.
 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°48’с. ш. 134°34’в. д.
 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°43’с. ш. 118°52’в. д.
 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°21’с. ш. 114°17’в. д.
 Ат-Кюеле — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 63°36’с. ш. 128°04’в. д.
 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°24’с. ш. 150°05’в. д.
 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°14’с. ш. 150°44’в. д.
 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°39’с. ш. 134°38’в. д.
 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°05’с. ш. 136°10’в. д.
 Ат-Кюеле — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°05’с. ш. 136°03’в. д.
 Ат-Кюеле — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°06’с. ш. 126°28’в. д.

См. также 
Ат-Кюель

Примечания